Beecher kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Beecher (Illinois)
Beecher (Michigan)